O64 steht für:
 O64, ICD-10-Code für ein Geburtshindernis durch Lage-, Haltungs- und Einstellungsanomalien des Feten, siehe Einstellungsanomalie
 O64, FAA-Code für den Port of Catoosa Heliport in Catoosa, Oklahoma, Vereinigte Staaten

O64